3 miejscowości w Polsce: 
 Ciechocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Ciechocin 
 Ciechocin – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Modliborzyce 
 Ciechocin – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice